ДКА (трёхбуквенная аббревиатура) может означать:
 Дом Красной армии (также Окружной дом офицеров), см. Дом офицеров.
 Названия спортивных клубов:
 ДКА (футбольный клуб, Омск)
 ДКА (футбольный клуб, Смоленск)
 носившие название ДКА:
 ДКА (баскетбольный клуб, Тбилиси)
 ДКА (футбольный клуб, Ленинград)
 ДКА (футбольный клуб, Новосибирск)
 ДКА (футбольный клуб, Свердловск)
 ДКА (футбольный клуб, Тбилиси)
 ДКА (футбольный клуб, Чита)
 Детерминированный конечный автомат.
 Десантный катер.
 ДКА — польский музыкальный исполнитель в жанрах хип-хоп и поп-рэп и легкоатлет.

См. также